Gunhilda de Dinamarca (c. 1020 - 18 de julio de 1038) fue la primera esposa de Enrique III el Negro.

Biografía 
Gunhilda era una hija de Canuto el Grande y su segunda esposa, Emma de Normandía. Sus abuelos maternos fueron Ricardo I de Normandía y su segunda esposa Gunnora, duquesa de Normandía . Sus abuelos paternos fueron Svend "Barba Ahorquillada" y su segunda esposa Świętosława (el primer marido de Świętosława fue Erik Segersäll).

Ella era una hermana de Canuto Hardeknut. Ella era una medio-hermana paterna de Svend "Barba Ahorquillada" y Harold "pie de liebre". También era una media hermana de la madre de Alfred Aetheling y Eduardo el Confesor.

En 1036, Gunhilda se casó con Enrique III, rey del Sacro Imperio. Él era el hijo y heredero de Conrado II y Gisela de Suabia. Tras su boda, ella tomó el nombre de Kunigunde. Sólo tuvieron una hija, Beatriz I (1037 - 13 de julio de 1061), abadesa de Quedlinburg y Gandersheim.

Su matrimonio fue parte de un pacto entre su padre Canuto y Conrado II para pacificar las fronteras en la zona de  Kiel. El acuerdo se había producido antes de la muerte de Canuto en 1035.  Ella vivía en la corte alemana desde 1025, mucho antes de su matrimonio.

Según las crónicas de Alberico de Trois-Fontaines y Guillermo de Malmesbury, Gunhilda fue acusada de adulterio y fue defendida en un juicio por combate, pero después de la victoria de su campeón, ella ignoró el resultado y se convirtió en una monja. Sin embargo, parece que Gunhilda y su esposo se reconciliaron poco después.

En 1038, Conrado II le pidió intervenir en una disputa territorial entre Guaimario IV de Salerno y Pandulfo IV de Capua. Hizo campaña en el Mezzogiorno en apoyo de Guaimar. Su victoria se encontró la mayor parte del Mezzogiorno leales al Sacro Imperio Romano Germánico . Tanto Enrique III como Gunhilda acompañaron a Conrado en su campaña.

Durante el viaje de regreso a Alemania, una epidemia estalló entre las tropas imperiales. Gunhilda estaba entre las víctimas, falleciendo en julio de ese año.

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 

Princesas de Dinamarca
Dinastía salia
Reinas consortes de Alemania del siglo XI
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XI
Danesas del siglo XI
Duquesas consortes de Baviera del siglo XI
Noruegas del siglo XI